Worth kan syfta på:

 Worth, Kent - en ort och civil parish i Kent, England
 Worth, Mid Sussex – en civil parish i Mid Sussex, West Sussex, England
 Worth, Schleswig-Holstein – en kommun i Schleswig-Holstein, Tyskland
 Worth, West Sussex – en ort i Crawley, West Sussex, England
 Worth, West Virginia – i McDowell County, West Virginia, USA